Ci sono diverse organizzazioni chiamate Unione della Gioventù Comunista, o in modo simile.
 Brasile: Unione della Gioventù Comunista
 Repubblica Ceca: Unione della Gioventù Comunista